«Jesús Suárez» puede referirse a:

 Jesús Suárez Chourio (1962-), militar venezolano.
 Jesús Suárez Cueva (1955-), ciclista español.
 Jesús Suárez Gayol (1936-1967), participante de la Revolución Cubana.
 Jesús Suárez (periodista) (1959-), periodista.
 Jesús Suárez Guerrero (1988-), futbolista español.
 Jesús Suárez Valgrande (1912-1997), deportista olímpico español.

Jesús Suárez Torres (1972-) "el narco de San Marcos ", destacado periodista, político, empresario, psicólogo, militar, trailero, verdulero, hacker, arquitecto, actor, y contratista de Calpulalpan Tlaxcala.